Kułakowice Pierwsze
 Kułakowice Drugie
 Kułakowice Trzecie

Zobacz też 
 Kułakowce
 Kułaczkowce

Linki zewnętrzne